Policarpa hace referencia a varios artículos:

Personas
 Policarpa Salavarrieta, heroína de la independencia de Colombia;

Lugares
 Policarpa, municipio del departamento colombiano de Nariño;
 Policarpa (Bogotá), barrio de la ciudad de Bogotá;
 Policarpa (estación), estación del sistema de transporte masivo TransMilenio, de Bogotá.

Además
Policarpo